Adıyaman (provincie), een provincie van Turkije
Adıyaman (stad), een stad in Turkije
Adıyaman (district), een district in Turkije